Mokujin es un personaje ficticio perteneciente a la serie de videojuegos de lucha Tekken. Es un muñeco de entrenamiento que usaban los samuráis según cuenta la leyenda japonesa de los Tudotsu. Estos muñecos poseían una excelente movilidad, que les hacía muy humanos, tanto que incluso llegaban a asustar a la gente que los encontraba abandonados en los bosques del antiguo Japón.

Apariciones

En la saga Tekken 
Poco se sabe de dicho personaje. Apareció por primera vez en Tekken 3, mostrando que tiene la capacidad de mimetizar las técnicas de todos los personajes (mojukin-ken). En Tekken 3 se puede ver que Mokujin tiene una familia, con tres hijos y una mujer (que es el segundo traje de Mokujin).

Mokujin es un muñeco hecho de madera de roble de hace 2000 años, de los bosques antiguos de Japón, donde se especulaba la presencia de algo mágico. Mokujin despierta siempre cuando el mal acecha al mundo (Ogre, Unknown, Jinpachi Mishima, Azazel). Algunos dicen que despierta porque está motivado por el deseo de ayudar a artistas que practican artes marciales, pero es un secreto que el personaje de madera no cuenta a nadie. Es posible que dios crease a Mokujin, para advertir a la humanidad de catástrofes y/o algo maligno que aceche al mundo. En un principio parecía que no tenía un lenguaje, pero en Tekken 5 se pudo ver cómo se comunicaba con Roger Jr. con sonidos parecidos al de los golpes a la madera hueca.

Tetsujin 
Tetsujin es un personaje ficticio originalmente creado para la serie de videojuegos Tekken, diseñado por Namco.
Es una especie de traje alternativo de Mokujin hecho de metal y de color plateado.
Tetsujin hizo su primera y única aparición en Tekken Tag Tournament, aunque se puede recrear modificando a Mokujin en Tekken 5: Dark Resurrection.

También hizo una pequeña aparición en un evento especial de Tekken Revolution.

Kinjin

Otras apariencias

Análisis del personaje 
Mokujin no tiene estilo de lucha propio, ya que en Tekken 3 copia los estilos de los demás. En parte, el jugador tiene que descifrar contra qué personaje está peleando o en el caso de jugar con Mokujin acostumbrarse a las técnicas de pelea de todos, pues Mokujin cambia de estilo en cada asalto del combate. En Tekken 4 fue sustituido por Combot, un robot, creado por Lee Chaolan, con una técnica similar aunque está obligado a usar en todos los asaltos el arte marcial con que empieza el combate. A veces, y solo en casos excepcionales, Mokujin adopta algún elemento personal de algún personaje; es el caso de Yoshimitsu la espada, Roger Jr. la cola o Kunimitsu las dagas.

Si bien Mokujin no aparece de forma directa en Street Fighter X Tekken, aparece siendo controlado por Pac-Man.

Curiosidades 
 Mokujin fue sustituido por Combot en Tekken 4.
 Mokujin tiene el mismo estilo de combate de combot y Tetsujin.
 Mokujin es un personaje secundario, pero es muy cercano a la historia de la familia Mishima.

Referencias 
 
 
 
 

Personajes de Tekken
Robots de ficción